Miasteczko South Park – amerykański serial animowany emitowany od 1997 roku
 Miasteczko South Park (film) – pełnometrażowy film animowany z 1999 roku, zrealizowany na podstawie serialu
 „Miasteczko South Park” – piosenka zespołu Kukiz i Piersi z albumu Pieśni ojczyźniane